Iroquois steht für:

 Irokesen, Völkerbund nordamerikanischer Ureinwohner
 Irokesische Sprachen, Sprachen der Irokesen
 Iroquois (Schiff), Tankdampfer
 Iroquois-Klasse, kanadische Zerstörerklasse
 Iroquois-Plateau, Hochebene im Queen Elizabeth-Land, Antarktika
 Iroquois Theater in Chicago
 Bell UH-1 Iroquois, US-amerikanischer Mehrzweckhubschrauber, siehe Bell UH-1
 Hotel Iroquois in New York
 Nike Iroquois, amerikanische Höhenforschungsrakete
 Iroquois Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Iroquois ist der Name folgender Ortschaften:

in den Vereinigten Staaten:
 Iroquois (Illinois)
 Iroquois (South Dakota), im Kingsbury County
 Iroquois County, County in Illinois

in Kanada:
 Iroquois (Ontario), Gemeinde in Ontario
 Iroquois Falls, Gemeinde in Ontario

Siehe auch:
 Iroquois River
 Iroquois Township